

Musica 
Soggetti smarriti – album di Renato Zero del 1986
Soggetti smarriti – album di Piero Pelù del 2004
Soggetti smarriti – singolo di Piero Pelù del 2005, tratto dall'album omonimo